Deze pagina beschrijft het kwalificatieproces voor het wereldkampioenschap strandvoetbal 2013  in Tahiti. Vierentwintig landen streden om 4 tickets.

Deelnemende landen en loting 
De volgende 24 landen namen deel aan het toernooi:

De 24 landen werden verdeeld in zes groepen van 4 teams en de loting vond plaats op 9 juni 2012.

Eerste Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Playoffs 
Alle tijden zijn lokaal (UTC+4).

Laatste 16 

Voor de eerste keer in de FIFA Beach Soccer World Cup UEFA Kwalificatie Toernooi, werd geen rechtstreekse knock-outfase gebruikt. In plaats daarvan werden de acht winnaars van de laatste 16 verdeeld in twee groepen van vier. De samenstellingen van de groepen werd gevormd op basis van de samengestelde rangschikking op basis van de resultaten van de eerste groepsfase en de laatste 16.

Groep G bestond uit de winnaars van de Laatste 16 met de 1e, 4e, 5e en 8e beste plaatsen, terwijl Groep H bestond uit de winnaars van de laatste 16 met de 2e, 3e, 6e en 7e beste plaatsen. De groepswinnaars speelden in de finale, terwijl de nummers 2 voor de derde plaats speelden.

Playoffs 
Alle tijden zijn lokaal (UTC+4).

Groep G

Groep H

Wedstrijd voor 3e/4e plaats

Finale

Gekwalificeerde landen

Referenties 

Voetbal in Rusland
Voetbal in 2012
Strandvoetbal